O termo diet, o equivalente em inglês para dieta, pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Diet - um produto dietético
Diet - uma banda, conhecida atualmente por Bloc Party

Desambiguação